Parnac (Indre) 
 Parnac (Lot)